Intruder (engl. „Eindringling“) steht für:
 Intruder (Band), eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Intruder (dt.: Bloodnight), US-amerikanischer Horrorfilm von 1989
 Intruder (1997), Hongkong-chinesischer Spielfilm von Tsang Kan-Cheung
 Grumman A-6 „Intruder“, US-amerikanisches Kampfflugzeug
 Suzuki Intruder, japanisches Motorrad
 Suzuki VS 800 Intruder, japanisches Motorrad

Siehe auch:
 The Intruder
 Intruders
 Intrusion